Hontschariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Gontscharowka/Гончаровка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Hontschariwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Hontschariwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Hontschariwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Hontschariwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Hontschariwka (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Hontschariwka (Lityn)